En Pologne, Koźminek peut désigner :

 Koźminek, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Koźminek, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Koźminek, une gmina dont ce village est le siège.